De Monseigneur Boermansstraat is een laat-19e-eeuwse straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in westelijke richting van de Deken Van Oppensingel tot aan de Sint-Martinusstraat, aan de noordzijde van het rosarium. De straat is aangelegd nadat de vestingwerken zijn gesloopt, volgens het Plan van Uitleg dat werd opgesteld door Frederik Willem van Gendt. De straat is vernoemd naar de Venlose bisschop Franciscus Boermans, die tijdens de vernoeming nog leefde.

Op de kruising met de Sint-Martinusstraat ligt een gemeentelijk monument, het tot appartementencomplex omgebouwde Sint-Martinusklooster.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo

Straat in Venlo binnenstad